Bariba peut désigner : 
 les Bariba, une population d'Afrique de l'Ouest
 le bariba, une langue gur